bekecs, báránybőr kabát
 Bekecs, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Bekecs, hegy Székelyföldön